Иван Попиванов може да се отнася за:

 Иван Попиванов – български политик и адвокат (1894 – 1945);
 Иван Попиванов – български литературен критик и историк (р. 1927);
 Иван Попиванов – български учител (1932 – 2014).